Il doppio  del Due Ponti Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Santiago González e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Sadik Kadir e Purav Raja.

Teste di serie 

 Santiago González /  Travis Rettenmaier (campioni)
 Sadik Kadir /  Purav Raja (finale)

 Diego Álvarez /  Rogério Dutra da Silva (primo turno) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Due Ponti Cup 2010